Tarek Hamed (Caïro, 24 oktober 1988) is een Egyptisch voetballer die doorgaans speelt als middenvelder. In juli 2022 verruilde hij Al-Zamalek voor Al-Ittihad. Hamed maakte in 2013 zijn debuut in het Egyptisch voetbalelftal.

Clubcarrière 
Hamed speelde in de jeugd van Tala'ea El-Gaish waarvoor hij ook driemaal in competitieverband uitkwam. In 2010 verkaste de middenvelder naar Smouha. Bij deze club vervulde hij vier seizoenen een belangrijke rol in het eerste elftal. Na deze periode trok Hamed naar Al-Zamalek, waar hij zijn handtekening zette onder een verbintenis voor de duur van vijf seizoenen. In maart 2018 verlengde Hamed zijn contract met twee seizoenen, tot medio 2021. Uiteindelijk bleef hij tot 2022, toen hij de club verliet, waarop hij voor twee seizoenen tekende bij Al-Ittihad.

Clubstatistieken 

Bijgewerkt op 25 juli 2022.

Interlandcarrière 
Hamed maakte zijn debuut in het Egyptisch voetbalelftal op 7 maart 2013, toen met 3–1 gewonnen werd van Qatar. Abdelkarim Hassan, Ibrahim Majid en Yusef Ali scoorden voor Qatar en de tegentreffer kwam van Rami Rabia. Hamed mocht van bondscoach Bob Bradley als basisspeler aan het duel beginnen en hij werd achttien minuten voor tijd gewisseld ten faveure van Amr Marey. De andere debutanten dit duel waren Ahmed Hamoudi, Ibrahim Abdel-Khaleq (beiden eveneens Smouha), Hussein Hamdy (Misr Lel-Makkasa), Marey en Ahmed Daouda (beiden Wadi Degla). Hamed werd in juni 2018 door bondscoach Héctor Cúper opgenomen in de selectie van Egypte voor het wereldkampioenschap in Rusland.

Bijgewerkt op 25 juli 2022.

Erelijst

Referenties 

Egyptisch voetballer